Adalhard ist der Name folgender Personen aus dem Umfeld der Karolinger:
 Adalhard (Babenberger) († 903), fränkischer Adeliger
 Adalhard (Karolinger) († 826), Abt und Heiliger
 Adalhard (Pfalzgraf) (um 830–890), Graf von Paris
 Adalhard (Seneschall) († nach 865), kaiserlicher Diener

und der Name folgender Personen:
 Adalhard von Burc, Laienabt von Cysoing
 Adalhard II. von Metz, Graf im Moselgau

Siehe auch:
 Adelard